Călinești este un nume propriu, care se poate referi la:

Localități din România 
 Călinești, Argeș, sat în comuna cu același nume
 Călinești, Bacău
 Călinești, Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Călinești, Olt
 Călinești, Prahova
 Călinești, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Călinești, Vâlcea
 Călinești (Bucecea), Botoșani
 Călinești (Cândești), Botoșani
 Călinești (Dărmănești), Suceava
 Călinești (Șerbăuți), Suceava
 Călinești, cătun din cadrul satului Sunători din județul Suceava

Localități din România cu nume compuse 
 Călinești-Oaș, Satu Mare, reședința comunei cu același nume
 Călinești-Vasilache, Suceava
 Călineștii de Jos, Mehedinți
 Călineștii de Sus, Mehedinți

Localități din Republica Moldova 
 Călinești - localitate centru de comună în raionul Fălești

Localități din Bucovina de Nord 
 Călinești, Cozmeni

Râu din România 
 Râul Călinești, Olt este un curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt, care se varsă în Olt în apropiere de Brezoi, la Călinești.

Nume de familie 
 Gheorghe Iliescu-Călinești

Vezi și 
 Călin (dezambiguizare)
 Călina (dezambiguizare)
 Calinic (dezambiguizare)
 Călinescu (nume de familie)
 Râul Călineasa (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești